Быстрикский сельский совет () — входит в состав
Кролевецкого района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Быстрик
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Быстрик 
 с. Бескровное 
 с. Колбасино 
 с. Марухи 
 с. Папкино 
 с. Прогресс 
 с. Ретик 
 с. Соломашино 
 с. Сребровщина 
 с. Червоная Горка

Примечания 

Местные советы (Кролевецкий район)